Бошко Абрамович (; ) — югославский и сербский шахматист и шахматный тренер, гроссмейстер (1984).

Биография 
Многократный финалист личных и командных чемпионатов Югославии. В личных чемпионатах несколько раз занимал места в первой десятке.

В 1981, 1983 и 1984 годах в составе сборной Югославии стал победителем Балканиад.

В 1993 году победил в зональном турнире, который состоялся в Кладово. В межзональном турнире в Биле разделил 16—20-е места среди 73 участников.

В 2006 году разделил 2—6-е места в чемпионате Сербии. В том же году поделил 4—5 места в чемпионате Сербии и Черногории.

Победитель и призёр ряда сильных по составу международных турниров.

В Кубке европейских клубов трижды играл за команду «Agrouniverzal Zemun» и дважды за «ŠK Radonja Bojović Nikšić».

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература 
 Карпов А. Е. Шахматы. Энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 7. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.

Ссылки 
 Выступления Бошко Абрамовича в командных чемпионатах Европы
 Выступления Бошко Абрамовича в Кубках европейских клубов
 Выступления Бошко Абрамовича в Балканиадах
 Выступления Бошко Абрамовича в командных чемпионатах Боснии и Герцеговины

Шахматисты Югославии
Шахматисты Сербии
Шахматные гроссмейстеры (1984)
Шахматисты Сербии и Черногории